TS er en forkortelse for:

 Telesync – filmkopiering
 Terrænstreg – en enhed til angivelse af en vinkel
 Tourettes syndrom – en neurologisk lidelse
 MPEG transport stream - et filformat til digitale medier

Se også
 Thomas Stears Eliot – TS Eliot, poet og dramatiker